Aviação

 Lockheed L-188 Electra - Aeronave fabricada pela Lockheed Corporation

Cinema
 Elektra (1962) — filme grego de 1962, dirigido por Michael Cacoyannis
 Elektra (2005) — filme americano de 2005, baseado na personagem da Marvel Comics, dirigido por Rob Bowman e com a atriz Jennifer Garner

Empresas
Lojas Elektra — rede de lojas mexicana
Elektra Records — companhia discográfica

Geografia e astronomia
Electra (Texas) — localidade do Texas (Estados Unidos)
130 Electra — asteroide

Mitologia e psicologia
Electra — personagem da mitologia grega, filha de Agamemnon e Clitemnestra
Complexo de Electra — conceito da psicanálise, cujo nome deriva da Electra da mitologia grega
Electra (filha de Atlas) — uma das Plêiades, filha de Atlas, que teve vários filhos com Zeus: Dardano, Iásio e, segundo algumas versões, Harmonia
Electra (filha de Oceano) — filha de Oceano e Tétis — segundo Hesíodo, mãe de Íris por Taumante

Música
 Elektra (álbum) — álbum da banda brasileira RPM
 Electra (álbum) — álbum da cantora brasileira Alice Caymmi

Quadrinhos
 Elektra Natchios — personagem fictícia da Marvel Comics

Teatro
 Electra (Sófocles) — peça do dramaturgo grego Sófocles
 Electra (Eurípides) — peça do dramaturgo grego Eurípedes
 Elektra (ópera) — ópera do compositor alemão Richard Strauss

Desambiguação